Ayaka es un nombre japonés y puede referirse a las siguientes personas:

 Ayaka una cantante japonesa cuyo nombre real es Ayaka lida.
 Ayaka Hibiki una actriz japonesa y seiyū.
 Ayaka Hirahara una cantante de pop japonés.
 Ayaka Kimura una actriz que era una antiguo miembro del Hello! Project parte del grupo Coconuts Musume.
 Ayaka Komatsu una modelo y actriz japonesa.
 Ayaka Saito una seiyū.